Лорелай — объединённая община в районе Рейн-Лан земли Рейнланд-Пфальц в Германии. Управление находится в городе Санкт-Гоарсхаузен.

Члены объединённой общины

Совет объединённой общины 
Совет объединённой общины Лорелай состоит из 28 избираемых членов и бургомистра, работающего на штатной основе в качестве председателя. 

Распределение мест в Совете по итогам муниципальных выборов 7 июня 2009 года: СДПГ - 11, ХДС - 10, Партия зелёных - 2, самовыдвиженцы - 5.

Примечания

Ссылки 
 www.loreley.info Официальный сайт 
Объединённые общины Рейнланд-Пфальца